Cadenat ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Cadenat (1853–1930), französischer Politiker
 Firmin-Marc Cadenat (1883–1964), französischer Chirurg